Ми Патрија ес Примеро има више значења:

 Ми Патрија ес Примеро (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ми Патрија ес Примеро, Меса дел Куерво (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ми Патрија ес Примеро (Атламахалсинго дел Монте), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ми Патрија ес Примеро (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику